Damy radę – wydany w 2003 singel WWO z albumu studyjnego We własnej osobie z 2002
 Damy radę – singel happysad z albumu studyjnego Nieprzygoda z 2007
 daMYrade – polski zespół rocka chrześcijańskiego
 Damy Radę – polskie stowarzyszenie